

Geografia 
 Mackay – città australiana nel Queensland
 Mackay – città statunitense nell'Idaho
 Mackay – comunità non incorporata nel Texas

Altro 
 Clan Mackay – clan scozzese
 Lago Mackay – lago salato australiano
 Mackay Trophy – trofeo militare statunitense